United States Military Academy, bijgenaamd West Point, een militaire academie in de Verenigde Staten
 West Point (film), een Amerikaanse film uit 1928
 West Point-eiland, een van de Falklandeilanden
 West Point Mint, vestiging van de US Mint
 West Point (Seattle), een kaap in Seattle

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Zie ook 
 Westpoint (doorverwijspagina)